NKW steht für

 Nutzkraftwagen (Nkw), siehe Nutzfahrzeug
 Neokatechumenaler Weg, eine aus Spanien stammende religiöse Gruppierung innerhalb der römisch-katholischen Kirche

Abkürzung